Meany ist der Nachname folgender Personen:

 George Meany (1894–1980), US-amerikanischer Gewerkschaftsfunktionär
 Helen Meany (1904–1991), US-amerikanische Wasserspringerin
 Paul Meany (* 1976), US-amerikanischer Musiker

 Owen Meany, fiktiver Titelheld des siebten Romans von John Irving

Siehe auch:
 Meaney